Hubert Leitgeb ist der Name folgender Personen:

* Hubert Leitgeb (Botaniker) (1835–1888), österreichischer Botaniker und Abgeordneter zum Kärntner Landtag 
 Hubert Leitgeb (Biathlet) (1965–2012), italienischer Biathlet